Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2013 - 9. mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, rozgrywane były w dniach 16-23 lutego 2013 w rosyjskim Soczi, na lodowisku Ledianoj kub.

Był to pierwszy turniej rozegrany w Liedianoj Kub, tydzień później odbyły się tam Mistrzostwami Świata Juniorów 2013.

Tytułu mistrzów świata z 2012 broniła reprezentacja Rosji, która uplasowała się na 5. miejscu. Mistrzostwa stanowiły eliminacje do Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2014.

Po złote medale sięgnęli Kanadyjczycy (Jim Armstrong), którzy w finale pokonali 4:3 Szwecję (Jalle Jungnell). Brązowe medale przypadły Chińczykom (Wang Haitao), w małym finale wynikiem 6:5 byli lepsi od reprezentantów Stanów Zjednoczonych (Patrick McDonald).



Kwalifikacje 
  (gospodarz)
 Siedem najlepszych drużyn z MŚ 2012:
 
 
 
 
 
 
 
 Dwie najlepsze drużyny z turnieju kwalifikacyjnego:

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
16 lutego 2013; 9:30

Sesja 2. 
16 lutego 2013; 16:00

Sesja 3. 
17 lutego 2013; 9:30

Sesja 4. 
Sesja ta planowo miała się odbyć 17 lutego 2013 o 15:30. W związku z problemami technicznymi urządzeń chłodzących początkowo przeniesiono początek rozgrywek na godzinę 18:00. Ostatecznie mecze zostały rozegrane innego dnia: spotkanie Stany Zjednoczone-Korea dołączono do 10. sesji, pozostałe dwa mecze odbyły się 20 lutego 2013 o 19:30.

Sesja 5. 
18 lutego 2013; 9:30

Sesja 6. 
18 lutego 2013; 15:30

Sesja 7. 
19 lutego 2013; 9:30

Sesja 8. 
19 lutego 2013; 15:30

Sesja 9. 
20 lutego 2013; 9:30

Sesja 10. 
20 lutego 2013; 15:30

Sesja 11. 
20 lutego 2013; 19:30

Sesja 12. 
21 lutego 2013; 9:00

Sesja 13. 
21 lutego 2013; 14:30

Play-off

Tie-breaker 
21 lutego 2013; 20:00

22 lutego 2013; 09:00

1-2 
22 lutego 2013; 14:30

3-4 
22 lutego 2013; 14:30

Półfinał 
22 lutego 2013; 20:00

Mały finał 
23 lutego 2013; 9:30

Finał 
23 lutego 2013; 15:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 
 

2013
2013 w curlingu
Zawody sportowe w Soczi
2013 w Rosji
Curling w Rosji